Gertrud (genannt Gerta) Nadenau (* 14. Oktober 1926 in Aachen; † 9. September 2019 in Aachen) war eine ehrenamtliche Trainerin in der Abteilung Turmspringen des SV Neptun Aachen 1910.

Ihre ehrenamtliche Tätigkeit begann sie in den 1970er Jahren, als sie ihre Kinder Ursula, Gisela und Werner zu einem Training in die Aachener Osthalle begleitete. Damals wurde sie aufgefordert zu helfen, was sie bis ins hohe Alter fast täglich beibehalten hat. Unter ihrer Leitung begannen Springertalente wie Sascha Klein, die  Deutsche Meisterin Elke Heinrichs, die Olympia-Teilnehmer Willi Meyer, Kerstin Finke und Monika Kühn. Ihre Tochter Ursula macht später unter dem Namen Ursula Klinger Karriere.

Das ehrenamtliche Engagement wurde geehrt. So ist Gerta Nadenau u. a. Trägerin des Egidius-Braun-Preises (2004) und der silbernen Ehrenplakette des Schwimmverbandes NRW (2005).

Weblinks 
Preisverleihung Egidius-Braun-Preis
Traueranzeige
Nachruf Schwimmverband NRW

Schwimmtrainer (Deutschland)
Person (SV Neptun Aachen 1910)
Sportler (Aachen)
Deutscher
Geboren 1926
Gestorben 2019
Frau